In ambito sportivo, il termine Divisione Nazionale significa:

 Divisione Nazionale, nome di cinque edizioni del massimo campionato italiano di calcio tra il 1926 e il 1946
 Divisione Nazionale, nome di quindici edizioni del massimo campionato italiano di hockey su pista tra il 1928 e il 1942
 Divisione Nazionale, nome di sette edizioni del massimo campionato italiano di pallacanestro maschile tra il 1931 e il 1937
 Divisione Nazionale, nome di tredici edizioni del massimo campionato italiano di pallacanestro femminile tra il 1930 e il 1947
 Divisione Nazionale, nome di sedici edizioni del massimo campionato italiano di rugby a 15 tra il 1928 e il 1946
 Divisione Nazionele A, nome di otto edizioni del massimo campionato italiano di pallanuoto maschile tra il 1934 e il 1941
 Divisione Nazionale A, nome di cinque edizioni del massimo campionato dilettantistico italiano di pallacanestro maschile tra il 2008 e il 2013